Poul Møller kan syfta på:

* Poul Martin Møller (1794–1838), dansk filosof
 Poul Møller (1884–1965), dansk professor i patologisk anatomi
 Poul Møller (1919–1997), dansk advokat, journalist och politiker